Багінська — польське прізвище, жіночий варіант прізвища Багінський.
 Багінська Анастасія Максимівна ((нар. 8 липня 2005) — українська співачка.
 Багинська-Гурджі Вікторія Іллівна (1926—2012) — радянська і російська письменниця.
 Богінська Світлана Леонідівна (род. 9 лютого 1973) — радянська і білоруська гімнастка, олімпійська чемпіонка.

Див. також 
 Багінський
Українські прізвища